Linaria Kan henvise til:

 Torskemund (Linaria), en planteslægt
 Linaria vulgaris, også kaldet Almindelig torskemund, en urt i torskemundslægten

 Linaria (fugl), en slægt i familien finker
 Linaria flavirostris, også kaldet Bjergirisk, en fugl i linariaslægten